Динамо-2 — поширена назва спортивних клубів.

 Динамо-2 (Київ) — резервна команда українського футбольного клубу «Динамо» (Київ).
 Динамо-2 (Москва) — друга команда російського футбольного клубу «Динамо» (Москва).
 Динамо-2 (Батумі) — друга команда грузинського футбольного клубу «Динамо» (Батумі)
 Динамо-2 (Єреван) — вірменський футбольний клуб.
 Динамо-2 (міні-футбольний клуб) — російський міні-футбольний клуб.

Багатозначні терміни: спортивні клуби